"Cătina" se poate referi la:
 Localități din Bulgaria :
 Kătina, un sat în aria metropolitană a Sofiei;
 Localități din România :
 Cătina, reședința comunei cu același nume din județul Buzău;
 Cătina, Cluj, reședința comunei cu același nume din județul Cluj;
 Cătina, Prahova, un sat din județul Prahova.
 Plante:
 Cătină albă (Hippophae rhamnoides), arbust fructifer din familia Elaeagnaceae

Toponime românești